Výraz moce znamená:

 moce – lingvistický odborný výraz pro přechylování (z latiny)
 Moce (ostrov) – jeden z jižních ostrovů souostroví Lau